Мікрорайон «Лазурний» — житловий мікрорайон, розташований у південній частині міста Покровськ. У районі діє Покровська міська громада. Забудований у період з 1970 по 1980 рік. На півночі межує з мікрорайоном «шахтарським».

Історія

Початок існування
По плану частина сучасного мікрорайону повинна була забудовиватися 9-поверхівками, але частина з них все ж таки була побудована. Забудова почалася навесні 1975 року. Перші 5-поверхівки були побудовані між Мікрорайоном «Південним» та 
Мікрорайоном «Шахтарським», потім вже вдоль сучасного Мікрорайону «Сонячного». У 1980 року закінчилася побудова мікрорайону. До 1990-х років мікрорайону було благоустроєно. Після розпаду радянського союзу благополуччя мікрорайону та його населення було у втрічі поганіше ніж тоді. У 2000-ні роки місцева інфраструктура почала відстраюватися після 1990-х, однак початок Війни на сході України зробив життя тут маломожливим.

Війна на сході України
1 травня терористами було частково захоплено центр міста, однак вже 2 травня терористів було розбито. З квітня 2014 року по 2016 рік весь мікрорайон був оточений від Карлівського водосховища. Під час оточення на території мікрорайону та міста було побудовано багато колодязів. Після оточення вони стали надією під час війни 2022.

З 2018 року місцева інфраструктура почала покращуватися. У 2019 році був реконструйований місцевий ринок, побудовані дороги. Мікрорайон став транспортним вузлом на півдні міста.

Російсько-українська війна 

25 квітня 2022 року російські війська обстріляли мікрорайон новітніми керованими касетними реактивними снарядами РСЗВ 9К515 «Торнадо-С».

Загиблі уродженці
 Пономарьов Олександр Миколайович (1992—2022) — Сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув 28 серпня 2022 року в ході російського вторгнення в Україну в 2022 році, під містом Бахмут.

Географія 
На півночі межує з Мікрорайоном «Шахтарським». На північному заході межує з Мікрорайоном «Південним». На північному сході межує з Мікрорайоном «Сонячним»,  Знаходиться у помірних широтах на віддалі 180 км від моря, тому клімат тут помірно континентальний з недостатньою вологістю та засушливо-суховійними явищами. Середньорічна температура повітря становить +7,9 С, найтепліший місяць — липень, найхолодніший місяць — січень, за рік понад 180 теплих днів.

Економіка
Нинішню економіку тримають різноманітні заведення та магазини:
 Місцевий Ринок «Лазурний»,
 АТБ-Маркет,
 Кафе «Лазуріт»,
 Кафе Cafeole,
 Кафе Стрілець,
 Ресторан Sushi Bang!,
 Піцерія "Pizza Time",
 Піцерія Моко піца,
 Центр шаурми.

Інфраструктура 
Мікрорайон складається переважно з 5-поверхівок та 9-поверхівок. Також він є самим південним мікрорайоном міста. Тут розташован великий ринок "Лазурний" та дорога на Шевченко.
Заклади освіти та культури:
 Загальноосвітня школа №10, 
 Навчально-виховний комплекс №1, 
 Дитячий садок "Дружний",
 ФСК Олімпійський.

ЗМІ 
 Газети
 «Маяк» 
 «Телескоп» 
 Телебачення
 Телекомпанія «Орбіта» 
 Телекомпанія «Капрі» 
 FM-радіомовлення
 92,5 МГц — «Люкс FM»
 98,8 МГц — «Ретро FM»
 99,6 МГц — «Громадське радіо»
 100,7 МГц — «Перець FM»
 103,3 МГц — «Радіо П'ятниця»
 105,3 МГц — «Армія FM»
 Інтернет-ЗМІ
 Медіа-центр «Вчасно UA» 
 06239.com.ua 
 pokrovsk.city 
 DDK.DN.UA

Примітки

Посилання
Посилання на авторитетні джерела:

Мікрорайон Лазурний на Wikimapia

Інформація про мікрорайон Лазурний

Фотографії будівель у мікрорайоні Лазурний

Джерела та література 
 Красноармійськ — Інформаційно-пізнавальний портал | Донецька область у складі УРСР  (На основі матеріалів енциклопедичного видання про історію міст та сіл України, том — Історія міст і сіл Української РСР. Донецька область. — К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1970. — 992 с.)
 Борьба за Октябрь на Артемовщине. Сборник воспоминаний и статей. Год: 1929 Автор: Острогорский М. (сост.)
 Василь Пірко Заселення Степової України в XVI—XVIII ст. // Донецьк: Укр. центр, 1998. — 124 с.
 Петро Лаврів. Моя земля — земля моїх батьків. Донецьк, Український культурологічний центр, Донецьк: Донецьке обласне Товариство української мови ім. Т. Г. Шевченка, РВП «Лебідь». 1995. 64 с. 
 Пірко В. О. Заселення Донеччини у XVI—XVIII ст. (короткий історичний нарис і уривки з джерел)  / Український культурологічний центр. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 180 с.
 Петро Лаврів. Історія південно-східної України. Львів. «Слово», 1992. 152 с. ISBN 5-8326-0011-8
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.
 Алфьоров М. А. Міграційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток Донбасу (1939—1959 рр.): монографія / М. А. Алфьоров; Укр. культурол. центр, Донец. від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. — Донецьк, 2008. — 192 c.
 Кордюков В.В. Покровщина як частина Запорозького краю. – Краматорськ: «Каштан», 2018.

 
Виборчий округ 50